Китайгородська сільська рада — Вінницька область, Гайсинський район
 Китайгородська сільська рада — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Китайгородська сільська рада — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Китайгородська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район